

Personnalités 

famille
 Famille Gillet, famille française de la bourgeoisie lyonnaise, active dans l'industrie textile et chimique ;

personnalités
 Alexandre Gillet (né au ), comédien français spécialisé dans le doublage ;
 André Gillet (1916-1993), député fédéral canadien de Mercier au Québec ;
 Andy Gillet (né en 1981), mannequin et acteur français ;
 Aymeric Gillet (né en 1980) joueur de hockey sur glace français ;
 Charles Gillet, industriel français ;
 Claude Casimir Gillet (1806-1896), vétérinaire et mycologue français ;
 Denis Gillet (né en 1953), astrophysicien français à l'observatoire de Haute-Provence, chercheur au CNRS ;
 Ernest Gillet (1856-1940), violoncelliste et compositeur français ;
 Fernand Gillet (1882-1980), musicien franco-américain, neveu de Georges Gillet ;
 Francis W. Gillet (1895-1969), aviateur américain ;
 François Gillet (1818-1895), industriel du textile et de la teinture ;
 Georges Gillet (1854-1920), musicien français et oncle de Fernand Gillet. ;
  ;
 Hubert Gillet (né au ), réalisateur français ;
 Jean-Claude Gillet (1759-1810), homme politique français ;
 Jean-François Gillet (1979), footballeur belge ;
 Justin Gillet (1866-1943), frère jésuite belge, fondateur du jardin botanique d'Afrique Centrale (Congo) ;
 Lev Gillet (1893-1980), prêtre et théologien orthodoxe français ;
 Louis Gillet (1848-1920), architecte français ;
 Louis Gillet (1876-1943), historien d'art et historien de la littérature français ;
 Louis-Charles Gillet de La Jaqueminière (1852-1836), homme politique français ;
 Martin Stanislas Gillet (1875-1951), religieux catholique français qui fut maître général de l'ordre des dominicains ;
 Maurice Gillet (1914-1944), courtier maritime et résistant ;
 Nicolas Gillet (né en 1976), footballeur français ;
 Nicolas-François Gillet (1711-1791), sculpteur français ;
 Octave Gustave Adolphe Gillet (1844-1921), général français ;
 Patrick Gillet (1956-), océanographe, professeur, romancier et poète français ;
 Philippe Gillet (né en 1958), géologue et haut fonctionnaire français ;
 Philippe Gillet, agriculteur français condamné  en 2021 pour le meurtre de son amante ;
  ;
 Pierre-Antoine Gillet (né en 1991), joueur belge de basket-ball ;
 Pierre Léon Gillet, boxeur français ayant participé aux Jeux Olympiques de 1920 ;
 Pierre Mathurin Gillet (1766-1795), homme politique français pendant la Révolution ;
  ;
 Robert Gillet (1912-2003), diplomate français ;
 Robert Gillet (1945-), animateur de radio canadien ;
 Roger-Edgar Gillet (1924-2004), peintre français ;
 Stanislas Dominique Gillet (1845-1905), industriel et constructeur automobile français ;
 Stéphane Gillet (né en 1977), footballeur luxembourgeois ;
 Yoann Gillet (1989), homme politique français.

Voir aussi 
 Gillet Automobiles, constructeur automobile belge
 Gillet-Forest, constructeur automobile français
 Villa Gillet, espace artistique de la Ville de Lyon

Références 

Homonymie de patronyme